Завод «Кристалл»:
 «Кристалл» — ликёро-водочный завод в Москве, крупнейший в России.
 «Кристалл» — завод в Таганроге, производящий полупроводниковые материалы.
 «Минск Кристалл» — ликёро-водочный завод в Минске.
 Винницкий завод ювелирных изделий «Кристалл» в Виннице (Украина)
 Опытно-механический завод «Кристалл», Протвино.